Cristo portacroce – dipinto di Lorenzo Lotto
 Cristo portacroce – dipinto di Gian Francesco de' Maineri
 Cristo portacroce – statua di Michelangelo Buonarroti
 Cristo portacroce – dipinto di Giorgione o Tiziano
 Cristo portacroce – dipinto di El Greco
 Cristo portacroce – dipinto del Romanino